Солодча:
 Солодча — старое название курортного района Солотча города Рязани
 Солодча — железнодорожная станция бывшей Рязано-Владимирской узкоколейной железной дороги.
 Солодча — железнодорожная станция в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Солодча — пристанционный посёлок в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Солодча — село в Ольховском районе Волгоградской области.